Kelen (keresztnév)
Kelen (település)